Eikeland ist die Bezeichnung folgender Orte geographischer Merkmale: 
 Eikeland, ein Tettstad in der norwegischen Kommune Gjerstad (Fylke Agder)
 Foss-Eikeland, ein Gebiet südöstlich des Stadtteils Ganddal der norwegischen Stadt Sandnes
 Eikeland naturreservat, ein Naturschutzgebiet in der norwegischen Kommune Andøy (Provinz Nordland)

Eikeland ist der Familienname folgender Personen:
 Amalie Vevle Eikeland (* 1995), norwegische Fußballspielerin
 Anders Eckermann Eikeland (* 1989), norwegischer Kommunalpolitiker (Arbeiderpartiet) und Filmemacher
 Arvinn Eikeland Gadgil (* 1980); norwegischer Politiker (Sosialistisk Venstreparti) und Politikberater
 Else Berit Eikeland (* 1957), norwegische Diplomatin und Botschafterin ihres Landes in Kanada
 Ingeborg Eikeland (* 1941), norwegische Missionarin und Mitglied der Pfingstbewegung
 Kåre Eikeland (* 1951), norwegischer Comic-Zeichner, Illustrator und Maler
 Karianne Eikeland (* 1972), norwegische Seglerin
 Liv-Kjersti Bergman (* 1979, gebürtig Liv-Kjersti Eikeland), norwegische Biathletin
 Odvar Voie Eikeland (* 1963), norwegischer Kommunalpolitiker (Senterpartiet)
 Olav Eikeland (* 1955); norwegischer Arbeitswissenschaftler, Philosoph und Hochschuldozent
 Tina Wulf Eikeland (* 1988), norwegische Fußballspielerin
 Tor Helge Eikeland (* 1960), norwegischer Eishockeyspieler
 Tore Eikeland (1990–2011), norwegischer Politiker (Arbeiderpartiet)

Eikeland bezeichnet zudem:
 einen ehemaligen Erbhof in der norwegischen Kommune Kvinesdal (heutige Provinz Vest-Agder), der der ersten Ehefrau des Ritters Torvald Toresson gehörte